Оле́г Королёв:
 Королёв, Олег Борисович (1941—2008) — народный артист Республики Карелия (2001).
 Королёв, Олег Петрович (род. 1952) — российский государственный и политический деятель, губернатор Липецкой области (1998—2018).